Куп СФР Југославије је национални рагби куп СФРЈ који се одржавао у организацији Рагби савеза Југославије. Игран је од 1958. до распада Југославије 1992. године.

Национални куп се од 1958. до 1963. играо по правилима Рагби лиге, затим наредне три сезоне по правилима Рагби уније, па су правила Рагби лиге враћена и играна наредне две сезоне, коначно од 1969. године игра се Рагби унија и тако је остало до распада Југославије.

Финалне утакмице купа СФР Југославије у рагбију 

*Напомена: Рагби клуб Јединство из Панчева преименован је 1963. године у Динамо Панчево.

Успешност клубова

Види још 
 Првенство Југославије у рагбију
 Куп СР Југославије у рагбију
 Куп Београда у рагбију

Референце

Спољашње везе 
 Историја рагбија у Југославији
 Рагби у Југославији након Другог светског рата на званичном сајту Рагби клуба Динамо Панчево

Рагби такмичења